La Moka Pulcina è una caffettiera progettata dal Designer e Architetto italiano Michele De Lucchi, prodotta a partire dal 2015 da Alessi, azienda piemontese che produce oggetti di design d'uso quotidiano. 
Questo prodotto è l’esito di una lunga collaborazione per una “Moka del 2000” tra Alessi e Illycaffè, con l’intento di aumentare la funzionalità della classica moka e sviluppare una forma in grado di esaltare le proprietà organolettiche del caffè. 
Nel 2016 con Pulcina l'azienda ottiene il riconoscimento del premio Good Design Award.

Storia
La Moka Pulcina nasce dall'esigenza di Alberto Alessi di ampliare la collezione già esistente e allo stesso tempo creare un prodotto innovativo e iconico.
La progettazione viene affidata a Michele De Lucchi il quale realizza un concept comprensibile ma diverso dalla moka tradizionale.
Viene presentata all'Expo 2015 di Milano e nell'ottobre dello stesso anno viene messa in produzione da Alessi.

Descrizione

Caratteristiche

Pulcina si presenta con una forma sinuosa, tondeggiante nella caldaia e nel contenitore, statica nella piastra circolare della base (indispensabile ai fini della stabilità). Il manico e il pomello del coperchio sono a forma cilindrica. Il corpo è caratterizzato da un’architettonica gradinatura circolare.

Diversi sono i dettagli che la contraddistinguono. La geometria interna, specialmente quella della caldaia sferoidale, permette un’estrazione controllata, tale da anticipare l’infusione tramite la pressurizzazione della cavità; una guarnizione in silicone trasparente garantisce la tenuta.
La forma della caldaia permette di migliorare le proprietà organolettiche del caffè.
Il beccuccio tagliente permette un ideale distacco della “vena fluida” durante il versamento, evitando l’effetto goccia.

Materiali

Il corpo della caffettiera è realizzato in fusione di alluminio, ottimo conduttore di calore per un utilizzo su fornelli a gas, piastre elettriche o in vetroceramica. 
Il manico e il pomello sono in poliammide e sono disponibili in due colorazioni: rosso o nero.

Packaging
La confezione è caratterizzata da una grafica pop diversificata in base al colore del pomolo e del manico.
Durante l'Expo Milano 2015 i visitatori potevano acquistare in esclusiva un packaging speciale che comprendeva la Caffettiera da 3 tazze abbinata ad una confezione di caffè Illy da 125 grammi macinato per moka.

Dimensioni

Innovazione

Gli esperti del R&D Lab di Illy hanno individuato la forma ideale per ottenere un’estrazione ottimale del caffè, valorizzandone l’aroma, attraverso lo studio del meccanismo dell'oggetto stesso. La geometria della struttura interna della caldaia permette di completare l’erogazione del caffè, eliminando il retrogusto bruciato e amaro causato da una sovraestrazione del macinato, chiamato "effetto stromboliano".
È una caffettiera rivoluzionaria che unisce la tecnologia sviluppata da Illycaffè nel campo della termofluidodinamica all’esperienza progettuale di Alessi.

Interpretazione

Componente plastica e figurativa 
Il materiale principale della caffettiera le conferisce un aspetto cromato e lucente, mentre il manico e il pomello sono opachi. 
Il corpo si compone attraverso una linea senza soluzione di continuità ed è sviluppato in verticale.
Dal punto di vista figurativo, la forma richiama quella di un pulcino (da qui il suo nome "Pulcina").

Grado di codifica
Pur presentando un'innovazione formale, la caffettiera è composta da elementi con un grado di ipercodifica, rendendola immediatamente riconoscibile in quanto tale.

Interazione con l'utente
L'utilizzo della Moka Pulcina è intuitivo ed è paragonabile ad una qualsiasi Moka tradizionale. Oltre ad essere un oggetto funzionale, possiede una valenza estetica che le permette di essere anche un oggetto di arredo.

Valorizzazione
Il lavoro del designer è riconducibile a quello di Jean-Marie Floch riguardante la valorizzazione ludica: alla forma classica della Moka vengono inseriti degli elementi figurativi riconducibili a quelli dell'omonimo animale, dotandola di un beccuccio e un corpo arrotondato. 
Sebbene ci sia stato un tentativo da parte del designer di migliorare alcune caratteristiche pratiche, la conformazione a gradini non è conveniente dal punto di vista termodinamico, pertanto non possiamo parlare di una valorizzazione pratica.

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Disegno industriale
 Designer
 Progettista
 Progetto
 Caffettiera
 Alessi
 Michele De Lucchi

Collegamenti esterni 

Prodotti di disegno industriale
Prodotti di disegno industriale Made in Italy
Prodotti Alessi
Alessi
Caffettiere